Карл Левенгаупт (; 19 марта 1835, Кристианстад — 10 декабря 1906, Хельсингборг, лен Сконе, Швеция) — шведский граф, политический и государственный деятель, , министр иностранных дел Швеции (1889—1895).

Биография 
Получил образование в университете Лунда в 1851 году. С 1855 года — на дипломатической работе. В 1856 году стал камер-юнкером, работал клерком в Министерстве гражданских дел (1856), затем, секретарём суда (1857). С 1858 года служил атташе в Париже.

С 1859 года занимал должность исполняющего обязанности второго секретаря министра иностранных дел, с 1861 года — второй секретарь МИДа. Секретарь дипломатической миссии Швеции в Санкт-Петербурге (1863), пожалован камергером. В 1866 году был назначен начальником политического отдела министерства иностранных дел Швеции, в 1870 г. — возглавил коммерческий и консульский отдел МИДа. В 1873 году был назначен Государственным секретарём по иностранным делам Швеции.

В 1876—1884 годах работал в должности посланника и исполняющего обязанности генерального консула в Вашингтоне, округ Колумбия, правительства Испании и США избрали его в качестве арбитра в споре, возникшем между ними из-за конфликта на Кубе. В 1884 году был переведен посланником Швеции в Париж.

С 12 октября 1889 года занимал кресло министра иностранных дел Швеции. После ухода в отставку в конце 1895 года был назначен шведским посланником и полномочным министром в Лондоне, где служил до октября 1902 года.

Награды 
 Рыцарь Ордена Серафимов (1891)
 Кавалер Большого креста ордена Полярной звезды (1883)
 Кавалер Большого креста ордена Святого Олафа (1890)
 Большой крест ордена Красного Орла
 Большой крест ордена Спасителя (1895)
 Кавалер 1 степени ордена Красного Орла (1890)
 Кавалер 1 степени ордена Святого Станислава (1875)
 Кавалер 2 степени ордена Святого Станислава (1866)
 Первая степень ордена Османие (1892)
 Кавалер ордена Полярной звезды (1866).
 Великий офицер ордена Почётного легиона (1889)
 Кавалер I степени ордена Полярной звезды (1876)
 Кавалер ордена Святого Олафа (1881)
 Кавалер ордена Леопольда (1872)
 Командор ордена Даннеброга (1869.)

Примечания

Ссылки 
 Lewenhaupt, Carl

Министры иностранных дел Швеции
Политики Швеции
Депутаты риксдага
Государственные деятели Швеции
Послы Швеции в США
Послы Швеции в Великобритании
Послы Швеции во Франции
Выпускники Лундского университета
Камергеры Швеции
Графы Швеции